Сикожи́це () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Сикожице (Западно-Поморское воеводство) — село в Колобжегском повяте Западно-Поморском воеводства;
 Сикожице (Малопольское воеводство) — село в Тарнувском повяте Малопольского воеводства;
 Сикожице (Нижнесилезское воеводство) — село в Сьродском повяте Нижнесилезского воеводства.